Кинтанилья-де-Онсонья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес. Занимает площадь 52,5 км². Население — 206 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Паленсии
Муниципалитеты Паленсии